Pathalia är ett släkte av fjärilar. Pathalia ingår i familjen juvelvingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Juvelvingar
Pathalia